

Карабогетський сільський округ — адміністративна одиниця, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Карабогетський сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область